Pešková ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Pešková (* 1921), tschechoslowakische Holocaust-Überlebende
 Michaela Pešková (* 1997), slowakische Leichtathletin
 Vlasta Pešková (* 1938), tschechoslowakische Speerwerferin